Джаффе (Джеффи) — еврейская фамилия (английская транскрипция фамилии Яффе). Известные носители:

 Джаффе, Мариэль (род. 1989) — американская актриса и модель.
 Джаффе, Реми (Rami Jaffee, род. 1969) — американский рок-музыкант, клавишник Foo Fighters и The Wallflowers.
 Джаффе, Рона (1931—2005) — американская писательница.
 Джаффе, Сэм (1891—1984) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Джаффе, Талесин (род. 1977) — американский актёр.
 Джаффе, Чарлз (1917—2011) — американский скрипач и дирижёр.